Schießplatz (schweizerisch Schiessplatz) steht für:
 Schießstand, Anlage für das Trainieren von Einzelpersonen mit Waffen
 Schießanlage, großräumige Anlage mit Schießständen für Schießübungen aller Kaliber und militärischer Waffengattungen
 Artillerieschießplatz, Sonderform der Schießanlagen speziell für schwere Kaliber 
 Luft-Boden-Schießplatz, Sonderform der Schießanlagen speziell für die Luftwaffe 

Siehe auch:
 Truppenübungsplatz
 Liste von Schießplätzen